Weilbächer ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Weilbächer (1933–2022), deutscher Fußballspieler
 Josef Weilbächer (1944–2020), deutscher Fußballspieler
 Paul Weilbächer (1800–1876), deutscher Landwirt, MdL Nassau 

Siehe auch:
 Weilbacher